Евге́ний Алекса́ндрович Но́виков:
 Новиков, Евгений Александрович (1931—2021) — советский актёр.
 Новиков, Евгений Александрович (род. 1980) — эстонский футболист.